Tarup (Duitsland), een stadsdeel in de Duitse gemeente Flensburg
Tarup (Faaborg-Midtfyn), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken